Gebouwen
 Kasteel Ter Horst (Achterberg), een voormalig kasteel bij Achterberg (Utrecht)
 Kasteel Ter Horst (Loenen), een kasteel bij Loenen (Gelderland)
 Pelmolen Ter Horst, een pelmolen in Rijssen (Gelderland)
 Kasteel Ter Horst (Voorschoten), voormalig kasteel op landgoed Ter Horst

Personen
 Bets ter Horst, een Nederlands Olympisch atlete
 Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Balkenende IV.
 Johannes ter Horst, een Nederlands verzetsleider tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Karel ter Horst, een Nederlands voetballer en voetbaltrainer

Anders
 Terhorst (Drenthe), een buurtschap in Drenthe
 Terhorst (Limburg), een plaats in Limburg
 Ter Horst & Co, een voormalige jutespinnerij in Rijssen